JSR est un sigle qui peut désigner :
 Java Specification Requests, système normalisé d'évolution des plateformes Java ;
 Jet Set Radio, jeux-vidéo pour la console Dreamcast ;
 Jeunesses socialistes révolutionnaires.